Сокращения в болгарском языке используются заметно реже, чем в русском. За исключением адресов, названий, примечаний и некоторых всем известных институций, в ходе свободного изложения сокращения практически не встречаются. Они используются в основном в служебной документации (отчёты, доклады и т. п.) и в специализированной литературе.

Источники 
 Болгаро-русский словарь: Около 58 000 слов — 3-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 1986. — 768 с.

Болгарский язык
Алфавитные списки сокращений